Никола Тодоров може да се отнася за:

 Никола Тодоров, български военен, бесарабски българин, пръв командир на първата българска подводница;
 Никола Тодоров (р. 1955) – български географ;
 Никола Тодоров (р. 1979) — политик от Северна Македония, министър с различни ресори.